

Mineralogia
Classificazione Strunz – metodo di classificazione dei minerali
Strunzite – minerale

Persone 
Hugo Strunz (1910-2006) – mineralogista tedesco
Thomas Strunz (1968) – ex calciatore e dirigente sportivo tedesco

Altro 
Strunz & Farah – gruppo musicale